Maria Bueno e Margaret Court hanno battuto in finale Rosemary Casals e Billie Jean King 4–6, 9–7, 8–6.

Teste di serie

  Rosie Casals /  Billie Jean King (finale)
  Françoise Dürr /  Ann Haydon Jones (semifinali)

  Maria Bueno /  Margaret Smith Court (campionesse)
  Mary-Ann Eisel /  Carole Caldwell Graebner (primo turno)

Tabellone

Note 
 

US Open 1968